Arsenal FC deltog säsongen 2009/2010 i Premier League, FA-cupen, Engelska ligacupen och UEFA Champions League.

Turneringsresultat

Spelartrupp

Målvakter
  Manuel Almunia
  Łukasz Fabiański
  Vito Mannone
  Wojciech Szczęsny

Backar
  Sol Campbell
  Gaël Clichy
  Johan Djourou
  Craig Eastmond
  Emmanuel Eboué
  William Gallas
  Kieran Gibbs
  Bacary Sagna
  Mikaël Silvestre
  Armand Traoré
  Thomas Vermaelen

Mittfältare
  Andrej Arsjavin
  Denílson
  Abou Diaby
  Cesc Fàbregas
  Fran Mérida
  Samir Nasri
  Aaron Ramsey
  Tomáš Rosický
  Alex Song
  Theo Walcott
  Jack Wilshere

Anfallare
  Nicklas Bendtner
  Eduardo
  Robin van Persie
  Carlos Vela

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Cesc Fàbregas 15
  Andrej Arsjavin 10
  Robin van Persie 9
  Thomas Vermaelen 7
  Abou Diaby 6
  Nicklas Bendtner 6

Tabell

1 Portsmouth bestraffades med ett poängavdrag på nio (9) poäng av FA då en förvaltare från den brittiska skattemyndigheten tagit över klubben.

Referenser
 - Soccerbase.com Arsenal FC 

2009/2010
Arsenal